

Pessoas
Maria Teresa de Espanha
Maria Teresa da Áustria
Maria Teresa Cybo-Malaspina
Maria Teresa de Bourbon
Maria Teresa de Bragança
Maria Teresa de Áustria-Este
Maria Teresa das Duas Sicílias
Maria Teresa Fontela Goulart
Maria Teresa (comediante)

Desambiguações de antropônimos